Dinonemertes är ett släkte av slemmaskar. Dinonemertes ingår i familjen Dinonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Dinonemertes